Вилли Хесс:

 Хесс, Вилли (1906—1997) — швейцарский музыковед, композитор и педагог.
 Хесс, Вилли (1859—1939) — немецкий альтист, скрипач и музыкальный педагог.